Átalo (morto em 336 a.C.) — tio ou irmão de Cleópatra, a última esposa de Filipe II da Macedónia
 Átalo (cunhado de Pérdicas) — cunhado de Pérdicas
 Dinastia Atálida, de Pérgamo:
 Filetero — pai do fundador da dinastia Atálida
 Átalo I — rei de 241 a 197 a.C.
 Átalo II de Pérgamo — filho do anterior, rei de 160 a 138 a.C.
 Átalo III — sobrinho do anterior, rei de 138 a 133 a.C.

Desambiguações de história